Альфред Ва́йдингер (; ) — австрийский искусствовед, музейный работник, с 1 апреля 2020 года возглавляет Земельный музей Верхней Австрии. До этого он занимал должность директора Лейпцигского музея изобразительных искусств.

Биография 
Альфред Вайдингер получил профессиональное образование часовщика и в 1985—1997 годах изучал искусствоведение и классическую археологию в Зальцбургском университете. Дипломная работа Вайдингера в 1992 году была посвящена пейзажному творчеству Густава Климта, в 1998 году он защитил диссертацию по раннему творчеству Оскара Кокошки.

В 1992 году Вайдингер был приглашён на работу в венскую галерею Альбертину, курировал отдел классического модерна и вместе с Элис Штробль занимался составлением реестра графических работ и акварелей Оскара Кокошки. В 2000 году Вайдингер занял должность заместителя директора и прокуриста Альбертины. Вместе с Клаусом Альбрехтом Шрёдером Вайдингер занимался трансформацией музея федерального значения в научное общественно-правовое учреждение и руководил всеми реставрационными и строительными работами. Новый директор галереи Бельведер Агнес Хусслайн-Арко пригласила Альфреда Вайдингера на должность своего заместителя и прокуриста. Курируя отдел современного искусства Вайдингер занимался организацией выставок внутри страны и за рубежом. С января 2017 года Вайдингер работал куратором классического модерна и руководил исследовательским центром, учреждённым в галерее Бельведер. В августе 2017 года Вайдингер возглавил Лейпцигский музей изобразительных искусств.

С 1980 года Вайдингер является свободным фотографом-документалистом и занимается также портретными съёмками.

Труды 
 Mona Horncastle, Alfred Weidinger: Gustav Klimt. Die Biografie. Brandstätter, Wien 2018. ISBN 978-3-7106-0192-7
 Translokation — Transformation. Nr. 4. Ai Weiwei Flies a Kite. Belvedere, Wien 2016, ISBN 978-3-903114-09-8
 Mona Horncastle, Alfred Weidinger: Klimts explizite Erotik. In: Klimt & Shunga. Explizit Erotisches aus Wien und Japan. Buchheim, Bernried 2016, ISBN 978-3-7659-1090-6
 Agnes Husslein-Arco, Luisa Ziaja, Alfred Weidinger (Hrsg.): Oswald Oberhuber. Belvedere, Wien, 2016, ISBN 978-3-902805-99-7
 Klimts Frauenbilder. Das Weib, Das Ornament, Das Sexualobjekt. München 2016, ISBN 978-3-86228-132-9
 Peter Weibel — Medienrebell. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2014
 Gustav Klimt. Leben und Werk. Jovis Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86859-311-2
 Kris Lemsalu. Jovis Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86859-292-4
 Gustav Klimt. Der Kuss — Liebespaar. Jovis Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86859-309-9
 Gelatin Loch. Sternberg Press, Berlin 2013, ISBN 978-3-95679-019-5
 Clouds-Earth Twist. Bright Ugochukwu Eke. Jovis Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86859-291-7
 Gustav Klimt. Landschaften. Belvedere, Wien 2012, ISBN 978-3-902805-00-3
 (Hrsg.): 150 Jahre Gustav Klimt. Belvedere, Wien 2012, ISBN 978-3-901508-92-9
 Gustav Klimt und Josef Hoffmann — Pioniere der Moderne. Prestel, München 2011, ISBN 978-3-7913-5148-3
 Alfred Hrdlicka. Schonungslos. Weitra, Bibliothek der Provinz 2010, ISBN 978-3-902416-29-2
 Schlafende Schönheit. Meisterwerke viktorianischer Malerei. Belvedere, Wien 2010, ISBN 978-3-901508-83-7
 (Hrsg.) Wir wollen Zeichen setzen. 50 Jahre Bildhauersymposion St. Margarethen. Weitra, Bibliothek der Provinz 2009, ISBN 978-3-900000-46-2
 Oskar Kokoschka. Die Zeichnungen und Aquarelle, 1897—1916. Verlag Galerie Welz, Salzburg 2008, ISBN 978-3-85349-290-1
 Gustav Klimt und die Kunstschau 1908. Prestel, München 2008, ISBN 978-3-7913-4225-2
 Oskar Kokoschka. Träumender Knabe — Enfant terrible (1906—1922). Verlag der Provinz, Weitra 2008, ISBN 978-3-85252-902-8
 (Hrsg.) Gustav Klimt. Prestel, München 2007, ISBN 978-3-7913-3763-0
 Gustav Klimt und die Künstler-Compagnie. Verlag der Provinz, Weitra 2007, ISBN 978-3-85252-856-4
 Fritz Wotruba — Einfachheit und Harmonie. Skulpturen und Zeichnungen aus der Zeit von 1927—1949. Verlag der Provinz, Weitra 2007, ISBN 978-3-85252-835-9
 (Hrsg.) Lois Fasching — tirol 1369. Heubilder und Skulpturen. Edition Anteros, Wien 2006, ISBN 978-3-85340-021-0
 (Hrsg.) Christian Ludwig Attersee — Segelsport 1969 bis 2006. Edition Anteros, Wien 2006, ISBN 978-3-85340-022-7
 Reflexiones Intimas. Fotografie, Intermedia- und Konzeptkunst von kubanischen Künstlerinnen. Edition Anteros, Wien 2005, ISBN 3-85340-018-3
 KCHO. Casa 5 — Las Playas Infinitas. Edition Anteros, Wien 2005, ISBN 3-85340-017-5
 (Hrsg.): Die Thermopylen. Oskar Kokoschka — ein großer Europäer. [Albertina temporär im Akademiehof 22. Juli bis 26. September 1998]. Wien 1998, ISBN 3-900656-41-X
 Oskar Kokoschka. Dreaming Boy, Enfant Terrible. Oskar Kokoschka at the Vienna School of Applied Art. Oslo/Helsinki 1997
 Kokoschka und Alma Mahler. Dokumente einer leidenschaftlichen Begegnung. Prestel, München 1996, ISBN 3-7913-1711-3

Примечания

Ссылки 
 
 mdr.de: Museumsdirektor will Frauenquote bei Ausstellungsobjekten
 Die Zeit: «Ein Museum beißt nicht»

Историки искусства Австрии
Густав Климт
Фотографы Австрии
Искусствоведы Австрии